Новороссийское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Амурская область
 Новороссийское сельское поселение — входит в Мазановский район

Омская область
 Новороссийское сельское поселение — входит в Нововаршавский район

Хакасия 
 Новороссийское сельское поселение — входит в Алтайский район